Montreux ’77 (album Benny’ego Cartera)
 Montreux ’77 (album Tommy’ego Flanagana)